2D pode ser:

 Espaço bidimensional: o mesmo que bidimensional.
 2D (computação gráfica).
 Um conceito de dimensão matemática.
 2D (vocalista), vocalista virtual da banda Gorillaz.

Desambiguação